

Araldica
 Filetto – pezza araldica

Equitazione 
 Filetto – imboccatura per cavalli

Geografia
 Filetto – comune italiano in provincia di Chieti
 Filetto – frazione del comune italiano di Villafranca in Lunigiana in provincia di Massa
 Filetto – frazione del comune italiano di Ravenna
 Filetto – frazione del comune italiano dell'Aquila
 Filetto – frazione del comune italiano di Senigallia in provincia di Ancona

Altro 
 Filetto – taglio di carne bovina o di altri animali
 Filetto – nome alternativo del gioco del Mulino
 Filetto – in liuteria, inserto in legno inserito in prossimità del bordo della tavola armonica e del fondo di alcuni strumenti ad arco
 Filetto – profilatura atta a creare un accoppiamento elicoidale tra due elementi meccanici 
 Filetto – in anatomia, il frenulo del pene